Blok har flere betydninger:
 Blok (sten) – Bygningssten (eksempelvis en marmorblok)
 Blok – Klods eller huggeblok.
 Blok (indsamling) – Udhulet træklods med hul til indsamling af almisser, f.eks. kirkeblok, fattigblok, tempelblok o.l.
 Blok (værktøj) – En bødkers værkøjer
 Blok (papir) – Bundt papirark der er sat sammen/limet i den ene side
 Blok (bygninger) – Lejlighedskompleks der ligger mellem fire gader der er parallelle parvis
 Blok (partier) – Sammenslutning af partier, grupper eller stater
 Blok (hejseværk) – Anordning/talje i et hejseværk
 Blok (periodisk system) – en samling af grundstoffer i det periodisk system
 Blok (programmering)

 Personer
 Aleksandr Blok - (1880-1921), russisk lyriker

Henvisning/Kilder 
Ordbog over det danske sprog